Noron kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Noron-la-Poterie, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Noron-l'Abbaye, departementet Calvados i regionen Normandie,